Pierce [pírs] může být:

křestní jméno
 Pierce Brosnan – irský herec

příjmení osob
 viz Pierce (příjmení)

podobné jméno 
 Charles Sanders Peirce (1839–1914) – americký vědec a filosof

jiné významy
 Mildred Pierceová – černobílý film režiséra Michaela Curtize z roku 1945
 Pierce-Arrow – americká automobilka
 Pierce County – pět okresů v USA
 Pierce Transit – okresní dopravní podnik